Bawarska Wikipedia – edycja Wikipedii w języku bawarskim.

20 lipca 2016 ta wersja językowa osiągnęła liczbę 20 000 artykułów. W dniu 1 maja 2017 roku bawarska Wikipedia liczyła 22 423 artykuły oraz zajmowała 106. miejsce w rankingach wszystkich edycji językowych Wikipedii.

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku bawarskim

Edycje językowe Wikipedii
Kultura w Bawarii